«Sitiados» puede referirse a:

 Sitiados (1950), película dramática norteamericana de 1950, cuya acción se desarrolla en el bloqueo del Berlín de postguerra.
 Sitiados (2015), serie de televisión chilena basada en la Guerra de Arauco entre Españoles y Mapuches (Araucanos), durante la Conquista de Chile, y su trama ficticia se centra en dramas políticos, sociales y de bélicos extraídos de la historia de la Guerra de Arauco tras la Batalla de Curalaba.